Sloturile sunt jocuri ca la aparate programate cu un procent de așteptare, așa numită Marginea Casei. Aceasta înseamnă că pe termen lung o parte din miza pariorului va fi pierdută. Sloturile funcționează pe baza generatorului de numere aleatorii. Acest generator garantează un joc corect, fiecare rotire este complet aleatorie și fiecare parior are șanse egale să câștige. Rata de returnare la jucător (RTP) este un termen legat de probabilitatea că pictogramele de pe role să se alinieze într-un anumit fel pe o linie de plată activă. Fiecare rotire are șanse identice de a aduce câștiguri ca și cea precedentă.

Linii de plată 
Liniile de plată sau liniile câștigătoare sunt linii pe care simbolurile câștigătoare trebuie să formeze o combinație cu plată pentru ca jucătorul să obțină câștig. Se poate realiza o victorie numai de pe o linie de plată pe care jucătorul a pariat.

Marja Casei 
Anumite jocuri de cazinou, precum Blackjack, datorită factorului uman, permit micșorarea marjei Casei chiar și sub 1%, dar acest lucru nu este valabil la sloturi. Rata de returnare la parior este setată pentru fiecare joc în parte și aceasta nu poate fi modificată.

Jackpot 
Jackpotul poate fi fix sau progresiv. Jackpotul progresiv se formează de la depunerile pariorilor. Aparatele de slot care oferă acest tip de jackpot sunt legate între ele. Cu cât jucătorii care pariază sunt mai mulți cu atât și valoarea jackpotului crește mai mult. Aceste sloturi oferă un câștig uriaș, dar cu cât sunt mai mulți jucătorii care pariază, cu atât scad șansele fiecăruia din ei să obțină un câștig mare. Acest lucru nu este valabil numai pentru jackpotul respectiv ci și pentru cel alate plăți care pot apărea în timpul jocului.

Casino Bonus 
Cazinourile online caută diferite modalități de a atrage jucători. O strategie de marketing, foarte populară și oferită de aproape toți operatorii pe net, este bonusul de bun-venit. Aceasta este o sumă de bani, oferită din partea cazinoului, care se poate folosi, în cele mai bune condiții la jocurile de tip slot. De obicei, această sumă este 100% la primul depozit efectuat.

Jocuri de noroc